Джеффри Джеймс Фокс (; род. 1947) — автор книг по бизнесу, эксперт и консультант в области стратегического маркетинга, автор популярных тренинговых программ. Проживает в Коннектикуте.

Биография 
Родился и вырос в Америке. В настоящее время живёт вместе со своей женой в городе Гилфорд (), штат Нью-Гемпшир ().

Джеффри Фокс основатель первой маркетинговой консалтинговой компании, выпускник Гарвардской школы бизнеса, обладатель степени колледжа Тринити. Опыт практической работы Фокса в области маркетинга составляет около 20 лет. Его компания Fox&Co была основана в 1982 году и работает более чем с 60 клиентами в 60 различных коммерческих областях. За это время Fox&Co вывела на рынок более 150 новых продуктов и увеличила занимаемую ими долю рынка. Основным направлением деятельности Джеффри Фокса и его детища является стратегический маркетинг, внедрение инновационных решений, создание и продвижение бренда, профессиональное обучение продажам, а также применение собственной методики, так называемой «долларизации».

До основания собственной компании Джеффри Фокс был вице-президентом и директором по маркетингу корпорации Loctite, директором по маркетингу винного подразделения компании Pillsbury Co., в компании Heublein Inc. работал на позиции директора по выведение на рынок новых продуктов.

Достижения 
Награды и достижения Джеффри Фокса:

 «За высокие достижения в маркетинге» — премия вручена журналом «Sales & marketing management»
 Отмечен Американской ассоциации маркетологов в номинации «Выдающийся маркетолог Коннектикута».
 Обладатель награды «Лучший директор по маркетингу», которую вручает национальная ассоциация промышленных дистрибьюторов.
 Разработал для Гарвардской школы бизнеса кейс, который был признан одним из ста самых популярных кейсов по маркетингу в мире.
 Джеффри Фокс является почётным спикером Гарвардской школы бизнеса, Тринити колледжа, школы делового управления имени Амоса Така, компании «The Conference Board» и многих других организаций.
 О Джеффри Фоксе писали такие известные журналы как «Wall Street Journal», «Business Marketing», «The Hartford Courant».
 Он известен как член опекунского совета Тринити колледжа.
 Его книги, «Как стать генеральным директором» (How to become CEO), «Как стать волшебником продаж», «Не торопитесь отправлять резюме» были изданы на 35 языках, в том числе на русском.

Большинство авторов, которые мне доводилось видеть, предлагают лишь бесполезные мероприятия или заумные теории, которые нельзя применить. Фокс — настоящий! Его книги читабельны, а идеи применимы! Вот, где, по-настоящему, свежие перемены.
- Коммерческий директор Major Retirement Services Company

Правила бизнеса по Фоксу

Долларизация 
Джеффри Фокс стал первым, кто ввёл термин «долларизация» в продажах и маркетинге.

Концепция долларизации основана на следующей теории:

Люди покупают по одной из двух причин
 чтобы чувствовать себя хорошо или
 чтобы решить проблему.
«Чувствовать себя хорошо» — измеряется в неосязаемых величинах, таких как стильно выглядящая кофточка, превосходный вкус вина или кайф получаемый от прохода опасного виража нового спортивного авто.
«Решить проблему» — здесь, как правило, потребитель захочет уменьшить траты на решение данной проблемы и избежать случайных приобретений.
И то и другое может быть измерено в денежном выражение, то есть может быть долларизировано. По сути долларизация — выгода потребителя в денежном выражение, получаемая от приобретения того или иного продукта.

Долларизация успешно применяется для любого продукта, используется, чтобы противостоять более дешёвым и низкокачественным товарам. Размышления и обсуждение долларизации продукта в компании позволяет сегментировать рынок, понять и продемонстрировать потребителю реальную стоимость предложения. Конечно, применение долларизации недобросовестными компаниями, может ввести покупателей в заблуждение и приукрасить реальную ситуацию. Но здесь нельзя, не вспомнить Дэвида Огилви с замечательным высказыванием: «Предоставление ложной информации о продукции неизменно приводит к разоблачению и наказанию со стороны государства или клиентов, которые не купят ваш товар второй раз».

Формула успеха 
Формула успеха предпринимателя и руководителя по Фоксу.

Для того, чтобы труд руководителя был не только эффективным, но и результативным, следует разбить рабочий день на три временные части:

60 %+30 %+10 %=100 %

 1 блок: 60 % — отводятся вопросам маркетинга и продаж;

 2 блок: 30 % — на изготовление продукции или оказание услуг;

 3 блок: 10 % — управлению и административной работе.

В свою очередь, каждый из блоков дробится подобным образом.

Например:

В управлении продажами (часть первого блока):

 60 % — удержание имеющихся потребителей;

 30 % — привлечение потенциальных потребителей в ближайшей перспективе;

 10 % — привлечение потенциальных потребителей в долгосрочной перспективе.

Три самые распространённые ошибки 
Три самые распространённые ошибки, которые совершают руководители компаний, при найме нового сотрудника:

 1. Решение о найме сотрудника происходит слишком быстро.
 2. Наём нового сотрудника происходит из соображений безопасности. Руководители не нанимают индивидуальность, гения, или человека, который может встряхнуть их бизнес.
 3. Они не слушают свой внутренний инстинкт, который шепчет — «забудьте резюме, забудьте большое интервью, это тот кто тебе нужен».

Список произведений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeffrey J. Fox. Rain: What a Paperboy Learned About Business, Publisher: Jossey-Bass, 2009. ISBN 978-0-470-40853-7.
 Jeffrey J. Fox. How to Become a Rainmaker: The Rules For Getting and Keeping Customers and Clients (Hardcover), Publisher: Hyperion, 2000. ISBN 978-0-7868-6595-6.
 Jeffrey J. Fox. How to Become a Great Boss: The Rules for Getting and Keeping the Best Employees (Hardcover), Publisher: Thenan Publishing Co.; 1st edition, 2002. ISBN 0-7868-6823-6.
 Jeffrey J. Fox. How to Make Big Money in Your Own Small Business: Unexpected Rules Every Small Business Owner Needs to Know (Hardcover), Publisher: Hyperion, 2004. ISBN 0-7868-6825-2.
 Jeffrey J. Fox. How to Land Your Dream Job: No Resume! And Other Secrets to Get You in the Door (Hardcover). Publisher: Hyperion, 2006. ISBN 1-4013-0304-8.
 Jeffrey J. Fox. The Dollarization Discipline: How Smart Companies Create Customer Value…and Profit from It (Hardcover). Publisher: Wiley, 2004. ISBN 978-0-471-65950-1

Ссылки 
 Официальный американский сайт Fox&Co
 Информация о тренерах организации PEOPLES LEADERSHIP
 Интервью с Джеффри Фоксом
 Ресурс, представляющий ключевых спикеров современности
 Профессор ГУ ВШЭ о книге Джеффри Фокса «Как делать большие деньги в малом бизнесе.»
 Список награждённых премией «Персона года» Тринити колледжа

Предприниматели США
Писатели США